Санта-Мария-де-Корко () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 61,8 км². Население — 2262 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 
 Статистические данные муниципалитета

Муниципалитеты Барселоны